BELAM bezeichnet
 ein Stadtbahnsystem der Metro Belgrad

Belam ist der Familienname von
 Dave Belam (* 1968), britischer Skilangläufer

Abkürzung